Rye pode referir-se a:

Localidades
Austrália
Rye (Victoria) 

Estados Unidos
Rye (Colorado)
Rye (Nova Hampshire)
Rye (Nova Iorque)

França
Rye (Jura), França

Reino Unido
Rye (East Sussex)